Corazón de fuego puede referirse a:
 Corazón de fuego, álbum de la cantante española Soraya Arnelas.
 «Corazón de fuego», el segundo sencillo del disco anterior.
 Corazón de fuego, telenovela peruana (2011-12).
 Corazón de fuego, película uruguaya de 2002.